Октябрьский — посёлок в Берёзовском городском округе Свердловской области (Россия) в 15 км на северо-запад от города Березовский (по дороге - 20 км) вблизи истока реки Хвощевка. Посёлок расположен в 4 км от железнодорожной станции Кедровка.

Население

История 
В 1943 году посёлок Октябрьский получил статус посёлка городского типа. С 2004 года Октябрьский — сельский населённый пункт.

Узкоколейная железная дорога, проходящая мимо посёлка, ныне демонтирована.

Инфраструктура 
В посёлке есть фельдшерский пункт и магазин. Промышленных предприятий нет.

Примечания

Ссылки 
 О посёлке Октябрьский

Населённые пункты Берёзовского городского округа Свердловской области
Бывшие посёлки городского типа Свердловской области